Ragnar Törnquist kan syfta på:

Ragnar Tørnquist, norsk speldesigner.
Ragnar Törnquist, svensk ögonläkare.